En physique, le magnon désigne une quasi-particule.
 Patronyme :
 Claire Magnon, chercheuse française en cancérologie ;
 Jean Magnon (1620-1662), auteur français ;
Rosalie Magnon (1841-1922), photographe française.
 Magnon, marque d'appareils pour le cinéma.

Homonymie de patronyme